Pervomajskij je a bylo jméno řady sídel v Ruské federaci:

 Novodvinsk – město v Archangelské oblasti pojmenované Pervomajskij v letech 1957–1977
 Pervomajskij (Tambovská oblast) – sídlo městského typu  Tambovské oblasti v Ruské federaci